Adria (Italië), een gemeente in de regio Veneto
 Adria (caravan- en kampeerautomerk), Sloveens merk
 Adria (motorfiets), een historisch motorfietsmerk
 Adria Airways, de nationale luchtvaartmaatschappij van Slovenië

Personen:
 Albert Adrià, een Catalaanse chef-kok
 Ferran Adrià, een Catalaanse chef-kok